Диметродо́ны () — род хищных синапсид из семейства Sphenacodontidae, живших во времена пермского периода ( назад).

Описание 

Достигал в длину 2,7—4,0 метров и был крупнейшим хищником своего времени. В отличие от рептилий имел зубы двух типов (резцы и клыки), однако не подобранные под туловище ноги. Наиболее яркой чертой диметродона является парус из натянутой на выросты спинных позвонков кожи. Подобные паруса развились у различных доисторических животных (амфибии Platyhystrix, пеликозавра Edaphosaurus, динозавра Spinosaurus) и служили терморегуляторами. Подсчитано, что 200-килограммовый холоднокровный диметродон разогревался бы без паруса с 26 до 32 °C за 205 минут, а с парусом — за 80 минут. По другим версиям парус использовался в брачных играх, служил камуфляжем среди вертикальных стеблей растений или настоящим парусом при плавании. «Парус» развивался постепенно в течение жизни, известны находки молодых особей диметродона с невысокими остистыми отростками. Молодые особи, по-видимому, обитали в зарослях по берегам водоёмов, взрослые — жили в лесах и на равнинах. Тем не менее, бытующее в популярных книгах изображение диметродона на фоне пустыни представляется нереальным — не будучи настоящей рептилией, он не мог бы выжить в жаркой сухой местности.
Диметродоны питались любыми животными, которых могли одолеть. Интересно, что в условиях примерно равного соотношения биомассы хищников и растительноядных (характерного для раннепермских фаун), основу питания в отдельные периоды могла составлять рыба. В 2008 году команда Р. Бэккера обнаружила четкие признаки того, что диметродоны поедали пресноводных акул — ксенакантид. Возможно, акулы оставались в пересыхающих прудах, где становились жертвой пеликозавров.

Виды 
Описаны 12—13 видов диметродона.

Хорошо известны:
  — нижние слои Верхнего красного лежня (вольфкамп), Германия, Бромакер. Самый мелкий известный вид (весом около 24 кг) и единственный известный вне Северной Америки. Несмотря на мелкие размеры, обладал относительно высоким «парусом». Показан в сериале ВВС «Walking with Monsters» (2005), но изображён слишком крупным.
  — сакмарский ярус — длина до 174 см, формация Putnam, Техас. Самый ранний вид диметродона из Техаса. Близок к предыдущему виду.
  — сакмарский ярус — самый мелкий американский вид, изначально (Э. Кейз, 1903) изображался с низким парусом, длина черепа около 14 см, вес до 37 кг. Техас. В реальности форма паруса неизвестна. Череп низкий, заметны верхние «клыки».
  — сакмарский и артинский ярусы — длина черепа до 40 см, общая длина до 2,6 м, из формации Admiral и Bell Plains в Техасе. Часто изображается в литературе, возможный синоним — Dimetrodon incisivus. Пожалуй, самый изученный вид.
  — артинский ярус — длина до 2,2 метра, Техас.
  — кунгурский ярус — длина до 3,3 метра, гигантский вид с относительно коротким и высоким черепом. Вероятный предок D. angelensis. Из формации Арройо (Клир-Форк) Техаса.
  — нижний кунгурский ярус — длина до 3,2 м, отличается от предыдущего вида более низким черепом длиной до 50 см и тяжёлым телосложением. Характерно также наименьшее количество предклыковых зубов — всего две пары. Из формации Арройо (Клир-Форк) Техаса. Возможный синоним — D. gigas.
  — кунгурский ярус — длина до 2,5 метра, Клир-Форк Техаса. Отличается довольно низким черепом и своеобразной формой паруса (парус как бы «зазубренный»).
  — нижняя уфимская эпоха (верхний кунгур) — последний и самый крупный из диметродонов. Длина черепа до 58 см, что предполагает общую длину до 4—4,5 метров. Из формации Сан-Анжело в Техасе. Череп длинный и низкий, очень длинные тонкие верхние «клыки». Плохо известен, описанные два черепа сильно деформированы.

Описаны по фрагментам:
 ,  — артинский ярус, Техас.
  — единственный диметродон из формации Або/Катлер Нью-Мексико.

Слишком фрагментарны:
  — кунгурский ярус.

В последние годы фрагменты позвонков, предположительно диметродонов обнаружены в пермских отложениях Южной Америки.

Прочее 
 В фильме «Путешествие к центру Земли» (1959) диметродонов изображали игуаны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 SUBCLASS: SYNAPSIDA OSBORN, 1903.
 Paleos Vertebrates Synapsida: Sphenacodontia.

Сфенакодонты
Синапсиды пермского периода
Таксоны, описанные Эдвардом Копом